Пентлинг () — община в Германии, в земле Бавария.

Подчиняется административному округу Верхний Пфальц. Входит в состав района Регенсбург.  Население составляет 6279 человек (на ). Занимает площадь 32,64 км². Официальный код — 09 3 75 180.

Население

Интересные факты 
 До 1981 года в Пентлинге проживал Йозеф Ратцингер — папа римский Бенедикт XVI.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Фотографии дома, где жил будущий папа римский

Города Баварии